Mouzens puede referirse a: 

 Mouzens, comuna francesa situada en Dordoña.
 Mouzens, comuna francesa situada en Tarn.